Plusieurs villes ou communes possèdent un sentier ou une rue des Pommes :

Belgique 
 Sentier des Pommes à Bruxelles

France 
 Sentier des Pommes à Sainte-Rose
 Rue des Pommes à Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux
 Rue des Pommes à Wingersheim

Voir aussi 
 

Pommes